Salvamento, acções de extracção de vítima de local ou circunstâncias que ameacem sua vida ou saúde e dos quais a vítima não consiga evacuar-se por seus próprios meios
 Salvamento, conceito próprio do desporto beisebol
 Salvamento, desporto aquático com elementos de socorro a náufragos (v. Salvamento nos Jogos Mundiais de 2009)